Union Peak ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:
 	
 Union Peak (Wyoming), 3502 m
 Union Peak (Oregon), 2351 m